Сампіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північний схід від Парижа, 65 км на південний схід від Ам'єна, 70 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 318 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 850,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки

Посилання 
 Сампіньї на сайті французького Національного інституту географії
 Сампіньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сампіньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сампіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сампіньї на сайті Mapquest

Муніципалітети департаменту Уаза